Carisma fait référence à :
 la Carisma, une voiture produite par le constructeur japonais Mitsubishi
 Loona, également connue sous le nom de « Carisma »
 Carisma Band, un groupe musical italien